Decatur ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Decatur (Alabama)
 Decatur (Arkansas)
 Decatur (Georgia)
 Decatur (Illinois)
 Decatur (Indiana)
 Decatur (Iowa)
 Decatur (Michigan)
 Decatur (Mississippi)
 Decatur (Nebraska) 
 Decatur (New York) 
 Decatur (Tennessee)
 Decatur (Texas)
 Decatur (Town, Green County), Town(ship) in Wisconsin
 Decatur City (Iowa), im Decatur County

im NRHP gelistete Objekte:
 Decatur and Macon County Welfare Home for Girls, in Decatur, Illinois, ID-Nr. 99000982
 Decatur Cemetery, in Decatur, Georgia, ID-Nr. 97000459
 Decatur Downtown Historic District, in Decatur, Illinois, ID-Nr. 85001011
 Decatur Furnace, in Bath Springs, Tennessee, ID-Nr. 88001142
 Decatur Heights Historic District, in Cumberland, Maryland, ID-Nr. 05001478
 Decatur Historic District, in Decatur, Illinois, ID-Nr. 76000719
 Decatur House, in Washington, DC, ID-Nr. 66000858
 Decatur Methodist Church, in Decatur, Tennessee, ID-Nr. 82003997
 Decatur Waterworks, in Decatur, Georgia, ID-Nr. 06000123

Decatur ist der Familienname folgender Person:

 Stephen Decatur junior (1779–1820), US-amerikanischer Offizier

Decatur steht für:
 Decatur Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1909–1912)
 Parcel Post Equipment Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Decatur (1914–1915)

Siehe auch:
 Decatur County Courthouse
 Decatur Township